Червинский — топонимическая фамилия, имеет женскую форму .

 Червинский, Александр Михайлович (род. 1938) — сценарист, драматург и прозаик; сын М. А. Червинского.
 Червинский, Анатолий Николаевич (1892—1942) — советский военачальник.
 Червинский, Антон Карлович (1881—1938) — священнослужитель.
 Червинский, Аркадий Николаевич (1801—не ранее 1861) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Червинский, Гвидон (1902—1969) — советский и польский военачальник.
 Червинский, Григорий Евгеньевич (1853—после 1917) — член III Государственной думы от Подольской губернии.
 Червинский, Дмитрий Петрович (род. 1960) — журналист, член Союза журналистов Украины (2000). 
 Червинский, Евгений Иванович (1820—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Червинский, Михаил Абрамович (1911—1965) — советский драматург и журналист; автор рассказов, монологов, сценок для эстрады, оперетт, текстов к песням.
 Червинский, Николай Петрович (1848—1920) — основоположник экспериментальной зоотехнической науки в России.
 Червинский, Пётр Петрович (1848—1931) — земский статистик, публицист, один из основоположников консервативного направления народничества в России.
 Червинский, Самуил Давидович (1927—2022) — американский материаловед, инженер-строитель.
 Червинский, Фёдор Алексеевич (1864—1918) — русский поэт и переводчик.



Составные фамилии 
 Коловрат-Червинский, Лев Станиславович (1884—1921) — российский физик, один из первых российских исследователей радиоактивности.

См. также 
 Чирвинский